Il toponimo Naguilian può riferirsi a diverse località delle Filippine:

Naguilian, municipalità della Provincia di Isabela
Naguilian, municipalità della Provincia di La Union